Holiday Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Holiday Island (New York)
 Holiday Island (North Carolina)

auf den Malediven:
 Holiday Island, touristischer Name für Dhiffushi (Ari-Atoll)#Tourismus

Holiday Island steht für:

 Holiday Island (Arkansas), eine Stadt im Bundesstaat Arkansas, Vereinigte Staaten
 Holiday Island (Schiff), Fähre der kanadischen Reederei Northumberland Ferries
 Holiday Island (Computerspiel), ein Computerspiel
 den  Originaltitel einer australische Familienserie von 1985, siehe Holiday Island – Die Trauminsel